Ру́дная — фамилия и топоним в России:

Топоним 
 Рудная — река в Приморском крае.
 Рудная — правый приток Люнды в Нижегородской области.
 Рудная — бухта в устье реки Рудная.
 Рудная — железнодорожная станция.

Фамилия 
 Рудная, Наталья Владимировна (род. 1942) — советская и российская актриса.

См. также 
 Рудный (значения)
 Рудное